A Hohenzollern-házban több herceg is viselte ezt a nevet:

 Oszkár porosz királyi herceg (1888–1958), II. Vilmos német császár gyermeke, porosz királyi és német császári herceg, a Német Császári Hadsereg vezérőrnagya, a johannita lovagrend protestáns ágának 35. nagymestere
 Oszkár porosz herceg (1915–1939), Oszkár porosz királyi herceg gyermeke, porosz herceg, a Német Hadsereg tisztje, elesett a második világháborúban
 Oszkár Mihály porosz herceg (1959– ), Vilmos Károly porosz herceg gyermeke, porosz herceg, a johannita lovagrend 37. úrmestere, felesége Auguste Zimmermann von Siefart
 Oszkár Gyula porosz herceg (1993– ), Oszkár Mihály porosz herceg gyermeke, porosz herceg